Орлеан-Браганса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орлеан-Браганса, Антониу (род. 1950) — член Васорасской линии бразильской императорской семьи Орлеан-Браганса, инженер-строитель и художник.
 Орлеан-Браганса, Бертран (род. 1941) — императорский принц Бразилии, член Васорасской линии бразильской императорской семьи Орлеан-Браганса.
 Орлеан-Браганса, Жуан Мария (1916—2005) — член бразильской императорской династии Орлеан-Браганса, военный летчик ВВС Бразилии и предприниматель.
 Орлеан-Браганса, Луиш (1878—1920) — императорский принц Бразилии (1908—1920), член бразильской императорской династии Орлеан-Браганса.
 Орлеан-Браганса, Луиш (1938—2022) — императорский принц Бразилии (1938—1981), глава Васорасской линии Бразильской императорской семьи.
 
 Орлеан-Браганса, Пия Мария (1913—2000) — императорская принцесса Бразилии (1931—1938), представительница бразильской императорской семьи Орлеан-Браганса.
 Орлеан-Браганса, Рафаэл (род. 1986) — представитель Васорасской линии бразильской императорской династии Орлеан-Браганса.
 См. также 
 Бразильская императорская семья